Lágrimas negras est le titre d'une chanson écrite et composée par Miguel Matamoros en 1929 et qui est un standard de la musique cubaine.
Lágrimas negras est le titre d'un film documentaire sur le groupe cubain Vieja Trova Santiaguera, dans lequel se trouve l'une des plus belles interprétations de la chanson.
Lágrimas negras est le titre d'un album de Bebo (Valdés) & (Diego El) Cigala sorti en 2003, dont cette chanson est la chanson phare.
Lágrimas negras est le titre d'un album d'Omara Portuondo sorti en 2006, dont cette chanson est la chanson phare.

Lágrimas negras est le titre d'une autre chanson, du groupe de power metal espagnol Avalanch parue sur leur album El hijo pródigo en 2005 et qui a donné son titre à leur second DVD, sorti en 2006.

 Lágrimas negras est le nom d'un groupe de musique de Camaguey (Manolito Simonet y a débuté)
Lágrimas negras est le titre d'une telenovela mexicaine de 1979  avec Rafael Banquells, Nubia Martí, Salvador Pineda, Irma Lozano, ...
Lágrimas negras est le titre d'un film réalisé par Ricardo Franco (film posthume, achevé par Fernando Bauluz, sorti en 1998).
Lágrimas negras est le titre d'un court métrage d'animation réalisé en 2000 par Pascal David, Marc Jousset et Jean-Charles Finck des studios Je suis bien content